Полянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Полянский сельсовет — в Серышевском районе Амурской области.
 Полянский сельсовет — в Курском районе Курской области.
 Полянский сельсовет — в Тонкинском районе Нижегородской области.